Sang de la Terre, est une maison d'édition française basée à Paris active de 1986 à 2011. Elle a été la première à explorer les domaines de l'écologie et du rapport entre l'environnement et la société.

Elle publie aussi bien des auteurs réputés (Robert Hainard, James Lovelock, Nicholas Georgescu-Roegen, François Terrasson, Claude Bourguignon) que de jeunes auteurs.

Histoire 

En 2006, Sang de la Terre apporte ses actifs à la société : Ellébore.

Ces éditions publient livres, CD-ROM et DVD sur l'écologie, la santé, l'environnement et la psychologie.

Les objectifs sont les suivants :
 développer un fond éditorial consacré aux alternatives sociales, environnementales et thérapeutiques ;
 promouvoir par l'édition les projets d'une société plus solidaire.

Le gérant est Édouard Frison-Roche, directeur des éditions Ellébore.

 Jean Paul Barriolade (dirigeant de Multimedia Edition Communication) dépose, à titre personnel, la marque Sang de la Terre auprès de l'INPI

 Jean Paul Barriolade dépose, à titre personnel, la marque Ellebore auprès de l'INPI.

Le  Ellebore est mise en redressement judiciaire. Les actifs sont cédés le  et la liquidation judiciaire est prononcée le .

Collections 
 « La pensée écologique » : ouvrages psychologiques, sociologiques, philosophiques et politiques brossant un tableau général sur les questions de fond du rapport entre l'homme et la nature.
 « Les dossiers de l'écologie » : ouvrages sur les enjeux fondamentaux de l'écologie, comme l'eau, la viticulture, la vie des sols.
 « Vivants et solidaires » : livres sur les aspects concrets et vécus de l'écologie, sur des sujets comme les pesticides ou le vélo.
 « Les Carnets du goût » : livres sur les aspects culinaires de la nature, comme les plantes sauvages comestibles.
 « Écologie urbaine » : livres pratiques sur les solutions écologiques à mettre en œuvre, comme les cités-jardins ou l'écocitoyenneté.

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège à Paris
Association ou organisme lié à l'environnement en France
Entreprise française disparue